Maciej Kot, poljski smučarski skakalec, * 9. junij 1991, Limanowa, Poljska.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

Uvrstitve

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Poljski smučarski skakalci
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2014